Ems eller EMS kan syfta på:

 EMS-kod ett system för att sortera katter, se Easy Mind System
 EMS Synthi-A –  en synthesizer från Electronic Music Studios
 EMS – en offentlig okommersiell realiseringsstudio i Stockholm, se Elektronmusikstudion
 EMS – en utökning av standarden SMS, se Enhanced Messaging Service
 EMS – ett tidigare samarbete mellan medlemsstaterna inom Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), se Europeiska monetära systemet
 EMS –  ett sätt att skeppa gods med flyg, se Express Mail Service
 EMS One Katowice – en Counter Strike:Global Offensive turnering som hölls i Katowice, Polen 2014
 ems – en vågrörelse som fortplantas i tid och rum, se Elektromagnetisk strålning
 ems – den interna spänning en apparat eller cell, se Elektromotorisk spänning

Personer
 E.M.S. Nambodiripad (1909–1998), en indiske politikern
 Jonas Ems (1986–), en tysk kanotist

Geografi

Schweiz 

 Domat/Ems, Graubünden, Imboden District,

Sverige

 Ems herrgård – en herrgård i Mönsterås socken, Mönsterås kommun

Tyskland 

 Ems (Eder) – ett vattendrag i Hessen, 
 Ems (stad) – Rheinland-Pfalz, 
 Ems (flod) – en flod i Tyskland
 Bad Ems – en kurort